Геркулес и Омфала
 «Геркулес и Омфала» — картина  Франсуа Буше.
 «Геркулес и Омфала» — картина Рубенса.